Helmuth von Moltke kan zijn:
Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800-1891), Duits militair
Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (1848-1916), Duits militair, neef van de vorige
Helmuth James von Moltke (1907-1945), Duits jurist en verzetsstrijder, familie van de vorige personen